Male in unterschiedlichen Schreibvarianten steht für:

 male (englisch), männliches Geschlecht in der Biologie
 Malé, Hauptstadt der Malediven
 Malè, Gemeinde in der italienischen Provinz Trentino
 Mâle, Gemeinde in Frankreich
 Male (Band), Düsseldorfer Punkrockband
 Male (Belgien), Stadtteil von Brügge
 Malé (Insel), Insel, auf der sich die Hauptstadt der Malediven befindet
 Male (Sizilien), kleiner Fluss auf Sizilien, mündet etwa 3 km westlich von Milazzo
 Male (Volk), kleine Volksgruppe bzw. deren Sprache Male (Sprache) in Äthiopien
 Male (Rosdilna) (Мале), Dorf in der Ukraine in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna
 Male (Romny) (Мале), Dorf in der Ukraine in der Oblast Sumy, Rajon Romny

Male (in unterschiedlichen Schreibvarianten) ist der Familienname folgender Personen:

 Adri van Male (1910–1990), niederländischer Fußballtorhüter
 Émile Mâle (1862–1954), französischer Kunstkritiker
 George Male (1910–1998), englischer Fußballspieler
 Inoke Male (* 1963), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 Kitty van Male (* 1988), niederländische Hockeyspielerin
 Peter John Ellison Male (1920–1996), britischer Diplomat
 Pierre Mâle (1900–1976), französischer Physiker

MALE steht als Abkürzung für:
 Medium Altitude Long Endurance, eine Klasse unbemannter Flugkörper

Siehe auch:

 Mahle
 Malle

Abkürzung